Аро́ния кра́сная, или Арония арбутоли́стная () — вид растения из рода Арония семейства Розовые. Происходит из восточной части Северной Америки.

Ботаническое описание 
Арония красная — кустарник, достигает в высоту 2—4 м, редко 6 м.

Листья достигают в длину 5—8 см.

Цветки мелкие, пятилепестковые, белые или бледно-розового цвета, 1 см в диаметре.

Плоды — красного цвета, 4—10 мм в диаметре, сохраняются на ветвях и зимой.

Значение и применение 
Применяется в декоративном садоводстве.

Примечания

Ссылки 
 
 Aronia arbutifolia Database (анг.)
 Aronia arbutifolia Info (анг.)

Флора Северной Америки
Яблоневые
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum